Pavo - uma constelação do hemisfério sul
Ou ainda:
Pavo (género) - género de pavões

Localidades

Pavo (Geórgia)

Desambiguação